Jawbreaker puede referirse a lo siguiente:

 Caramelo en forma de bola, típico de Estados Unidos.
 Una canción del álbum Defenders of the Faith del grupo de heavy metal británico Judas Priest.
 Película de 1999 con Rose Mc. Gowan: Jawbreaker.
 Jawbreaker (grupo), un grupo de punk rock de San Francisco.
 Juego incorporado en Windows Mobile 2003.